Molekulska formula -{C22H29NO2}- se može odnositi na:

 A-834,735
 Dekstropropoksifen
 Noracimetadol
 Levopropoksifen
 Lobelanidin